Un banco comercial es un tipo de banco o institución financiera que ofrece servicios tales como la aceptación de depósitos, préstamos a la empresa y productos básicos de inversión. Se han nombrado varias instituciones bancarias en el mundo a partir de esta denominación:

 Banco Comercial del Congo, un banco de la República Democrática del Congo fundado en 1909;
 Banco Comercial de Etiopía, un banco de Etiopía fundado en 1963;
 Banco Comercial Português, un banco de Portugal fundado en 1985;
 Banco Comercial de Siam, un banco de Tailania fundado en 1904;
 Banco Comercial (Uruguay), un banco de Uruguay fundado en 1857 y cerrado en 2002 tras la crisis bancaria de 2002 en ese país.
 Nuevo Banco Comercial una institución financiera fundada en 2003 a modo de heredero del antiguo Banco Comercial, que en 2011 fue adquirida por Scotiabank (Uruguay) con el que se fusionó en 2014.